Consolidated Canal ist der Name folgender Kanäle in den Vereinigten Staaten:

 Consolidated Canal (Arizona), im Maricopa County, Arizona
 Consolidated Canal (Kalifornien), im Fresno County, Kalifornien